2 Cool 4 Skool/O!RUL8,2? è la prima compilation del gruppo musicale sudcoreano BTS, pubblicata il 23 aprile 2014. Si tratta del primo prodotto musicale del gruppo per il mercato nipponico.

Descrizione 
L'album racchiude al suo interno due CD, ovverosia i primi due dischi pubblicati dal gruppo nel 2013: il singolo di debutto 2 Cool 4 Skool, con tutti e sette i brani al suo interno, comprese le due tracce nascoste, e il primo EP O!RUL8,2? nella sua interezza. Nella compilation è compreso anche un DVD che include i video musicali dei brani No More Dream, We Are Bulletproof Pt. 2 e N.O.

Tracce 
CD 1

CD 2

DVD
Note:

 Il titolo originale di Coffee è Drinking Coffee degli Urban Zakapa.

Formazione 
Crediti tratti dalle note di copertina.

Gruppo

 Jin – voce, scrittura (traccia 7)
 Suga – rap, scrittura (tracce 2, 4, 6-7, 9, 11-12, 14-18)
 J-Hope – rap, scrittura (tracce 2, 4, 6-7, 9, 12, 14-18)
 Rap Monster – rap, scrittura (tracce 2, 4, 6-12, 14-19), ritornello (traccia 6)
 Park Ji-min – voce, scrittura (traccia 7), ritornello (traccia 15)
 V – voce, scrittura (traccia 7)
 Jeon Jung-kook – voce, ritornelli (tracce 2, 4, 6, 11-12, 14-15, 17, 19), scrittura (tracce 2, 4, 7)
Produzione
 "Hitman" Bang – scrittura (tracce 2, 4, 8-9, 11), produzione (traccia 8)
 Choi Hyo-young – mastering
 DJ Friz – scratch (traccia 1), registrazione (traccia 1)
 Chris Gehringer – mastering
 Go Seung-wook – missaggio (traccia 17)
 Jaemstring – archi (traccia 10)
 Jung Jae-pil – chitarra (traccia 15)
 Kim Hyun-ah – ritornello (traccia 15)
 Ken Lewis – missaggio (tracce 12, 14-5)
 Miss Kay – tastiera (traccia 15)
 Nam Young-woo – registrazione (tracce 3, 7)
 Nine Choi – supervisione esecutiva
 Pdogg – scrittura (tracce 2, 4, 7, 9-12, 14-15, 17,19), produzione (tracce 2-4, 7, 9-15, 17-19), registrazione (tracce 2, 4, 6, 10-12, 14-19), tastiera (tracce 2, 4, 10-12, 14, 17-18), sintetizzatore (tracce 2, 4, 10-12, 14, 17-19), arrangiamento voci e rap (tracce 2, 4, 6, 10-12, 14-19), ritornelli (tracce 4, 14, 17), programmazione aggiuntiva (tracce 5-6), background beat (traccia 7), voce classica (traccia 10), talk box (tracce 14, 19), produzione aggiuntiva (traccia 16)
 James F. Reynolds – missaggio (tracce 2, 4, 11)
 Shin Min – arrangiamento archi (traccia 10)
 Slow Rabbit – produzione (tracce 5-6, 15, 19), tastiera (tracce 5-6, 19), sintetizzatore (tracce 5-6), scrittura (tracce 6, 15, 19)
 Supreme Boi – produzione (tracce 1, 16), tastiera (tracce 1, 16), sintetizzatore (tracce 1, 16), scrittura (tracce 2, 4, 11, 16-17), direzione voci (traccia 2), ritornelli (tracce 2, 4, 11, 17), registrazione (tracce 2, 16), arrangiamento voci e rap (traccia 16)
 Urban Zakapa – scrittura (traccia 15)
 Yang Chang-won – missaggio (tracce 1, 3, 5-7, 10, 16, 18-19), registrazione (tracce 3, 7)

Classifiche

Note

Collegamenti esterni